Тимоти (Тим) Алан Патрик Роуз (; 23 сентября 1940, Вашингтон — 24 сентября 2002, Лондон) — американский и британский певец и автор песен. Известен своим голосом, который сравнивали с Рэем Чарльзом, Родом Стюартом и Джо Кокером. Американец по рождению, он переехал в Англию и провёл большую часть жизни в Лондоне. В Европе он пользовался бо́льшим успехом, чем у себя на родине.

Дискография

Альбомы 

 1963 — The Big Three
 1964 — The Big Three Live at the Recording Studio, 1964
 1967 — Tim Rose, 1967
 1969 — Through Rose Colored Glasses, 1969
 1970 — Love — A Kind of Hate Story, 1970
 1974 — Tim Rose, 1974
 1975 — The Musician, 1975
 1976 — Unfinished Song
 1977 — The Gambler
 1987 — I’ve Got To Get A Message To You, 1987
 1997 — Haunted, 1997
 2002 — American Son, 2002
 2002 — Not goin' anywhere, 2002 [Headwaiter]
 2003 — Snowed In
 2004 — The London Sessions 1978—1998
 2004 — Mirage

Синглы 

 1966 — I’m Bringing it Home / Mother, Father, Where are You?
 1966 — Hey Joe / King Lonely the Blue
 1966 — I Gotta do Things My Way / Where Was I?
 1967 — I’m Gonna Be Strong / I Got a Loneliness
 1967 — Morning Dew / You’re Slipping Away from Me
 1967 — Long Time Man / I Got a Loneliness
 1967 — Come Away Melinda / unknown
 1968 — Long Haired Boy / Looking at a Baby
 1968 — I Guess it’s Over / Hello Sunshine
 1969 — Roanoke / Baby Do You Turn Me On
 1970 — I Gotta Get a Message to You / Ode to an Old Ball
 1972 — You've Got to Hide Your Love Away / If I Were a Carpenter
 1973 — You’ve Got to Hide Your Love Away / It Takes a Little Longer
 1975 — The Musician / 7:30 Song
 1975 — The Musician / It’s Not My Life That’s Been Changin'
 1975 — Morning Dew / 7:30 Song
 1979 — Tim guested on the single Boys On The Dole by punk band Neville Wanker and the Punters.

Примечания

Ссылки 
 American Troubadours: Groundbreaking Singer-Songwriters of the 60s by Mark Brend
 Where Was I?, документальный фильм Жака Лоре

 О Тиме Роузе см. Писигин В. Очерки об англо-американской музыке 50-х и 60-х годов XX века. Т.5. С.256-261.

Родившиеся в 1940 году
Умершие в 2002 году
Родившиеся в Вашингтоне
Певцы и певицы США
Рок-гитаристы США
Авторы-исполнители США
Исполнители Capitol Records
Исполнители Atlantic Records
Исполнители Columbia Records
Рок-вокалисты США
Фолк-вокалисты США
Умершие от инфаркта миокарда